Камено — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Глубоковской волости.

География 
Расположена на северо-восточном берегу озера Каменное, в 26 км к востоку от города Опочка и в 8 км к северо-востоку от бывшего волостного центра, деревни Глубокое.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 59 человек.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Норкинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района